Bonan Dolok II (Sijama Polang), een plaats in Indonesië
Bonan Dolok II (Balige), een plaats in Indonesië